Цикореус (лат. Chicoreus) — род брюхоногих моллюсков из семейства Мурексов. Являются одними из наиболее известных и популярных коллекционных морских раковин.

Виды 

Род включает в себя около 100 видов, иногда выделяют несколько подродов.

Подрод Chicoreus (Chicopinnatus) Houart, 1992
 Chicoreus guillei Houart, 1985
 Chicoreus laqueatus (Sowerby, 1841)
 Chicoreus mocki Beals, 1997
 Chicoreus orchidiflorus Shikama, 1973
Подрод Chicoreus (Phyllonotus) Swainson, 1833

 Chicoreus decorus Keen, 1960
 Chicoreus erythrostomus (Swainson, 1831)
 Chicoreus eversoni (D’Attilio, Myers & Shasky, 1987)
 Chicoreus globosus (Emmons, 1858)
 Chicoreus margaritensis (Abbott, 1958)
 Chicoreus oculatus (Reeve, 1845)
 Chicoreus peratus Keen, 1960
 Chicoreus pomum (Gmelin, 1791)
 Chicoreus regius (Swainson, 1821)

Подрод Chicoreus (Rhizophorimurex) Oyama, 1950
  
 Chicoreus capucinus Lamarck, 1822

Подрод Chicoreus (Triplex) Perry, 1810

 Chicoreus aculeatus (Lamarck, 1822)
 Chicoreus allaryi Houart, Quiquandon & Briano, 2004
 Chicoreus axicornis (Lamarck, 1822)
 Chicoreus banksii (Sowerby, 1841)
 Chicoreus boucheti Houart, 1983
 Chicoreus bourguignati (Poirier, 1883)
 Chicoreus brevifrons (Lamarck, 1822)
 Chicoreus brunneus (Link, 1807)
 Chicoreus bullisi Vokes, 1974
 Chicoreus cervicornis (Lamarck, 1822)
 Chicoreus cnissodus (Euthyme, 1889)
 Chicoreus cosmani Abbott & Finlay, 1979
 Chicoreus crosnieri Houart, 1985
 Chicoreus damicornis (Hedley, 1903)
 Chicoreus denudatus (Perry, 1811)
 Chicoreus dodongi Houart, 1995
 Chicoreus dovi Houart, 1984
 Chicoreus dunni Petuch, 1987
 Chicoreus elisae Bozzetti, 1991
 Chicoreus florifer (Reeve, 1846)
 Chicoreus fosterorum Houart, 1989
 Chicoreus franchii Cossignani, 2005
 Chicoreus groschi Vokes, 1978
 Chicoreus insularum (Pilsbry, 1921)
 Chicoreus jessicae Houart, 2008
 Chicoreus longicornis (Dunker, 1864)
 Chicoreus maurus (Broderip, 1833)
 Chicoreus mergus Vokes, 1974
 Chicoreus microphyllus (Lamarck, 1816)
 Chicoreus monicae Bozzetti, 2001
 Chicoreus nobilis Shikama, 1977
 Chicoreus paini Houart, 1983
 Chicoreus palmarosae (Lamarck, 1822)
 Chicoreus paucifrondosus Houart, 1988
 Chicoreus peledi Vokes, 1978
 Chicoreus pisori Houart, 2007
 Chicoreus rachelcarsonae Petuch, 1987
 Chicoreus rossiteri (Crosse, 1872)
 Chicoreus rubescens (Broderip, 1833)
 Chicoreus ryosukei Shikama, 1978
 Chicoreus ryukyuensis Shikama, 1978
 Chicoreus saulii (Sowerby, 1841)
 Chicoreus setionoi Houart, 2001
 Chicoreus spectrum (Reeve, 1846)
 Chicoreus strigatus (Reeve, 1849)
 Chicoreus subpalmatus Houart, 1988
 Chicoreus territus (Reeve, 1845)
 Chicoreus thomasi (Crosse, 1872)
 Chicoreus torrefactus (Sowerby, 1841)
 Chicoreus trivialis (A. Adams, 1854)
 Chicoreus zululandensis Houart, 1989

Не включены в ни одни подрод
 Chicoreus adustus Lamarck, 1822
 Chicoreus alabaster Chicoreus akritos Radwin & D’Attilio, 1976
 Chicoreus asianus Kuroda, 1942
 Chicoreus austramosus Vokes, 1978
 Chicoreus bundharmai Houart, 1992
 Chicoreus clausii (Dunker, 1879)
 Chicoreus cloveri Houart, 1985
 Chicoreus cornucervi (Röding, 1798)
 Chicoreus corrugatus Sowerby, 1841
 Chicoreus gubbi (Reeve, 1849)
 Chicoreus guionneti Merle, Garrigues & Pointier, 2002
 Chicoreus ramosus Chicoreus litos Vokes, 1978
 Chicoreus perelegans Vokes, 1965
 Chicoreus subtilis Houart, 1977
 Chicoreus superbus (Sowerby, 1889)
 Chicoreus virgineus'' (Röding, 1798)

Примечания

Ссылки 

 Chicoreus ramosus, на zipcodezoo.com (archived from the original)

Мурексы
Роды моллюсков